Euarchonty (Euarchonta) – nadrząd ssaków uważany za klad obejmujący: 

Ssaki